Вулиця Івана Котляревського (Тернопіль)

Див. також 
 Котляревський Іван Петрович